Landhockeyturneringen vid olympiska sommarspelen 1952 avgjordes i Helsingfors.

Medaljfördelning

Medaljtabell

Lag

Resultat

Referenser